wspomnienie liturgiczne
 wspomnienie tajemnicy dnia – element modlitwy eucharystycznej
 Wspomnienie (film)
 Wspomnienie – wiersz Juliana Tuwima
 Wspomnienie – płyta Romana Wojciechowskiego

Zobacz też 
 Pamięć długotrwała